Километро Треинта и Уно има више значења:

 Километро Треинта и Уно (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Треинта и Уно, Зона де Рестаурантес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Треинта и Уно (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Треинта и Уно (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику